Hansastraße ist ein Straßenname in verschiedenen Städten:

 Hansastraße (Berlin)
 Hansastraße (Dresden)